Il professionista (Harry in Your Pocket) – film del 1973 diretto da Bruce Geller
Il professionista (Playing for Pizza) – romanzo di John Grisham del 2007
Il Professionista – personaggio letterario creato da Stefano di Marino nel 1995

Pagine correlate 

professionista